El Castellano fue un diario en español publicado en Burgos entre 1900 y 1940.

Historia 
Fundado en 1900  como un diario de línea editorial católica, posteriormente evolucionaría hacia el tradicionalismo. Durante el periodo de la Segunda República fue uno de los principales periódicos conservadores burgaleses —junto al también conservador pero independiente Diario de Burgos—. En esta época El Castellano estuvo dirigido por el diputado tradicionalista Francisco Estévanez. Continuó editándose durante la guerra civil y desapareció en 1940.

Referencias

Bibliografía 
 
 
 
 

Periódicos desaparecidos de Castilla y León
Diarios en español
Historia de Burgos
Publicaciones fundadas en 1900
Publicaciones desaparecidas en 1940
Periódicos carlistas